IL est un code, pouvant signifier :
 Iliouchine Il (en russe : Ильюшин) est un constructeur aéronautique russe (soviétique au temps de l'Union soviétique) ;
 Israël ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .il ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 indice de lumination ;
 interleukine, en abrégé ;
 Illinois, dans la liste des codes des États des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) (voir ISO 3166-2:US) ;
 Instruction List, c'est un langage utilisé pour programmer les Automates Programmables Industriels ;
 Initiative libérale, parti politique portugais.

Il peut également être :
 un pronom personnel masculin de la troisième personne du singulier en français () ;
 un prénom de garçon mexicain rare ;
 une chanson du groupe Les Négresses vertes ;
 une chanson de Gérard Lenorman ;
 une chanson de Clara Morgane ;
 IL, un roman de Derek Van Arman ;
 İl désigne une province de Turquie ;
 Il, digramme de l'alphabet latin.

Voir aussi 
Lui

Code